Borowiak – struga, dopływ Prostyni

Osoby o tym nazwisku:
 Dariusz Borowiak – polski geograf
 Joanna Borowiak – polska polityk, nauczycielka i samorządowiec
 Łukasz Borowiak – polski polityk i samorządowiec
 Mariusz Borowiak – polski pisarz, dziennikarz i marynista
 Mateusz Borowiak – brytyjsko-polski pianista
 Tekla Borowiak – polska działaczka robotnicza
 Wojciech Borowiak – polski trener judo

Zobacz też 
 Borowiacy